Le terme dèmos (en grec :  / ) signifie « peuple ».

Divers 
 Athena Demos (née en 1970), actrice américaine.
 Demos, un think tank basé au Royaume-Uni.